QRB ? est un  qui signifie: « À quelle distance approximative vous trouvez-vous de ma station ? » ( How far approximately are you from my station?) selon le code Q.

Notes et références 

Code Q